Strafrechter, een rechter die recht spreekt in strafzaken
 Strafrechters (televisiereeks), een vierdelige human interestreeks over acht Vlaamse strafrechters die begin 2021 op de Vlaamse televisiezender Canvas werd uitgezonden